In 1949 werd het 45ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 5 juni tot 18 december en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano